Мекленбург-Шверинский Густав-Вильгельм (; 1781—1851) — принц Мекленбург-Шверинский, военачальник. Участник Наполеоновских войн.

Биография 
Родился 31 января 1781 года в Людвигслюсте. Отец — Фридрих Франц I Мекленбургский.

Умер 10 января 1851 года в Людвигслюсте.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 2932; 3 августа 1814)

Примечания

Ссылки 
 Gustav Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin 

Мекленбургский дом
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Похороненные в Людвигслюсте